Qoro ist der Familienname folgender Personen:

 Gabrieli Qoro (1970), fidschianischer Leichtathlet
 Niko Qoro (* 1969), fidschianischer Rugby-Union-Spieler